Poder Ejecutivo Nacional puede referirse a:
 Poder Ejecutivo Nacional (Argentina)
 Poder Ejecutivo Nacional (Venezuela)
 Poder Ejecutivo de Honduras
 Poder Ejecutivo en Colombia
 Poder Ejecutivo en la Unión Europea

Nacional